Voetbalkoorts, een roman van Nick Hornby
Fever Pitch (1985), een film van Richard Brooks
Fever Pitch (1997), een film van David Evans
Fever Pitch (2005), een film van de gebroeders Farrelly
Fever Pitch (Marvel), een stripfiguur